Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Arthur Ashe e John McEnroe 6–7, 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Phil Dent /  Kim Warwick (primo turno)
 John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1978